Атла́нтская митропо́лия () — епархия Американской архиепископии Константинопольской православной церкви.

История 
В 1939 году епископ Иерапольский Герман был назначен архиепископом Афинагором управлять округом южных штатов.

В 1942 году был образован Восьмой Архиепископский округ Греческой архиепископии Северной и Южной Америки с центром в городе Шарлотт, Северная Каролина.

В 1960 году центр Восьмого архиепископийского округа был переведён в Новый Орлеан, штат Луизиана.

В 1964 году епископ Хаиопольский Емилиан был назначен главой архиепископиского округа с центром в Шарлотте, Северная Каролина. Во время своего управления округом был построен дом в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

В 1979 году Американская архиепископия была реорганизована решением Священного Синода Константинопольского Патриархата: были вместо архиепископских округов были созданы полноценные епархии, в том числе Шарлоттская епархия вместо Пятого округа. В 1981 году Шарлотская епархия стала именоваться Атлантской епархией с центром в Атланте, штат Джорджия.

В декабре 2002 года епархии Американской архиепископии стали митрополиями, в том числе и Атлантская.

Епископы 
 Восьмой округ
 Герман (Полизоидис) (1942—1960)

 Пятый округ
 Емилиан (Лалуссис) (1964—1973)
 Иаков (Пилилис) (1974—1977)
 Иоанн (Каллос) (1978 — 15 марта 1979)

 Шарлоттская епархия
 Иоанн (Каллос) (15 марта 1979—1981)

 Антланская епархия
 Иоанн (Каллос) (1981 — 1 января 1989)
 Филипп (Кутуфас) (2 апреля 1992 — 29 декабря 1995)
 Алексий (Панайотопулос) (1 января 1997 — 20 декабря 2002) в/у до 13 марта 1999

 Атланская митрополия
 Алексий (Панайотопулос) (с 20 декабря 2002)

Викарии 
 Севастиан (Скордаллос), епископ Зилонский  (с 2017)

Ссылки 
 http://www.atlmetropolis.org/

Епархии Американской архиепископии
Религия в Джорджии